«Too Good at Goodbyes» — песня британского исполнителя Сэма Смита, ставшая первым синглом с его грядущего второго студийного альбома. Сингл был издан 8 сентября 2017 года.

Информация о песне 
31 августа 2017 года Сэм Смит заявил о том, что готовится к выходу его новая песня. 1 сентября Spotify разместил рекламные щиты с датой выхода новинки от Смита в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Песня вышла в свет 8 сентября 2017 года. Сэм Смит объявил о четырёх выступлениях со своей новой песней в течение сентября, также он должен исполнить её на концерте We Can Survive 21 октября.

Коммерческий успех 
15 сентября 2017 года сингл «Too Good at Goodbyes» возглавил британский национальный хит-парад UK Singles Chart с тиражом 33,000 цифровые загрузки и 4,4 млн по стримингу, сместив с вершины чарта сингл «Look What You Made Me Do» американской певицы Тейлор Свифт и став шестым в карьере Смита чарттоппером в Соединённом Королевстве. Он также дебютировал на позиции № 1 в Австралии и Новой Зеландии. Это первый для Смита хит № 1 в Австралии.

В США песня дебютировала на пятом месте в американском общенациональном хит-параде Billboard Hot 100 в неделю, оканчивающуюся 30 сентября с тиражом 90,000 цифровых загрузок и 20,8 млн по стримингу, одновременно возглавив цифровой чарт Digital Songs. Он получил на радио аудиторию в 35 млн. Сингл также стал для Смита наивысшим дебютом в США и его вторым хитом, возглавившим чарт Digital Songs, впервые после «Stay with Me» (который лидировал в 2014 году).

Музыкальное видео 
Смит загрузил официальное аудио на свои аккаунты на YouTube и Vevo в начале дня 8 сентября. Аудио позднее было заменено на официальное музыкальное видео и произошло это 18 сентября.

Позиции в чартах

Хронология издания

Примечания 

Синглы Capitol Records
Песни 2017 года
Песни Сэма Смита
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Сэмом Смитом